Машутино — название населённых пунктов в России:

Московская область 
 Машутино — деревня в Сергиево-Посадском районе.

Псковская область 
 Машутино — деревня в Гдовском районе.
 Машутино — деревня в Локнянском районе.
 Машутино — деревня в Стругокрасненском районе.

Тверская область 
 Машутино — деревня в Зубцовском районе.
 Машутино — деревня в Оленинском районе.
 Машутино — деревня в Торжокском районе.